

Асторія — місто, штат Іллінойс
 Асторія — місто, штат Орегон
 Асторія — місто, штат Південна Дакота

Інше 
 Асторія (Амстердам) — офісна будівля в Амстердамі
 Асторія (Будапешт) — площа в Будапешті
 «Волдорф-Асторія» — мережа готелів
 «Асторія-бульвар» — станція Нью-Йоркського метро на лінії BMT Astoria Line
 Асторія (Санкт-Петербург) — готель у Санкт-Петербурзі
 Асторія — готель, що існував у 1910—2012 роках у Сімферополі.